Тест Адлемана-Померанса-Румели (или Адлемана-Померанца-Румели, тест APR) — наиболее эффективный, детерминированный и безусловный на сегодняшний день тест простоты чисел, разработанный в 1983 году. Назван в честь его исследователей — Леонарда Адлемана, Карла Померанса и . Алгоритм содержит арифметику в цикломатических полях.

Впоследствии алгоритм был улучшен  и Хендриком Ленстрой до APR-CL, время работы которого для любого числа  можно вычислить как , где  — некоторая вычисляемая константа.

История 
До 1980 года у всех известных алгоритмов проверки на простоту, за исключением вероятностных и недоказанных, временная сложность алгоритма была экспоненциальной. Однако в 1983 г. был разработан алгоритм, лежащий вблизи P-класса. Строго говоря, алгоритм не относится к этому классу, однако медленно растущая сложность  позволяет практическое использование алгоритма.

К примеру, для числа  — гуголплекс,

Ключевые понятия

евклидово простое число 
Пусть имеется некоторое конечное множество  простых чисел. Если для некоторого простого числа  выполнены следующие условия:

  — свободное от квадратов число
 все простые делители  принадлежат множеству 

тогда  называется евклидовым простым числом относительно множества .

Набор «начальных» простых чисел 
Для заданного числа  построим множество  такое, что произведение всех евклидовых простых чисел относительно этого множества будет больше . Выберем наименьшее возможное .

Элементы  из этого множества назовем набором «начальных» простых чисел.

Indq(x) 
Введем некоторое число . Пусть  — его первообразный корень. Тогда должно выполняться следующее условие:

,

где .

Замечание: В качестве  выбираем наименьшее неотрицательное число.

Сумма Якоби 
Суммой Якоби называют сумму следующего вида:

,

где суммирование идет по всем наборам классов смежности для  в , кроме тех, что равны .

Ключевые леммы 
Основные леммы, используемые при доказательстве корректности алгоритма:

Простые идеалы из , лежащие над главным идеалом  это:
 для всех  

Пусть  и имеет порядок  в группе . Возьмем . Так же

где  — многочлен в  для каждого . Будем считать, что идеалы 
Если  является простым делителем , тогда в :

и каждое , делимое на некоторый простой идеал из , лежит над 

Возьмем  и элементы  взаимно простые с  и относительно друг друга.

 — символ Гильберта.

Если , тогда 

Выберем  такие, что . Для  положим:

то есть  или .
Тогда 

.

Для всех 

Если , то существуют такие  что  и
 где  — обратный элемент к 

Пусть  — идеалы в  такие, что  и пусть  сопряженные простые идеалы, делящие  соответственно. Пускай существует такое  что
. Тогда для любого  выполняется:

и следовательно

Идея алгоритма 
Если  является составным числом, то оно имеет некий делитель . Для проверки на простоту ищем это .

Если нам известны значения  для каждой пары , то по китайской теореме об остатках мы можем найти . Каждая пара  выбирается следующим образом: , а  — простое евклидово число относительно  такое, что 

В алгоритме перебираются все возможные значения  для всех , исходя из того, что известно только одно

Алгоритм 
 Ввод: целое число n > 1.

A. Шаг подготовки 
1. Вычисляем наименьшее положительное число  свободное от квадратов, такое что: .

Определим множество «начальных» простых чисел, являющиеся делителями . Назовем  евклидовым простым числом, если  простое и 

2. Проверим — делится ли  на любое «начальное» или евклидово простое число. Если делитель найдется, причем не равный , то объявляем  составным и прерываем алгоритм. Иначе вычислим наименьший положительный первообразный корень  для каждого евклидового простого числа .

3. Для каждого «начального» простого числа  найдем числа  такие, что:

,

,

Для  примем .

4. Для каждого «начального» и евклидового простых чисел, таких что  зафиксируем простой идеал:

,

где  принадлежит ,а  — корень из единицы.

Вычислим сумму Якоби 

если ,

если

B. Шаг вычислений 
1. Для каждого «начального» простого числа  найдем НОД в  для  и набора , где  пробегает все значения евклидовых простых чисел, причем , а  пробегает по всем значениям из Gal. Тогда либо выносим решение о том, что  составное, либо строим надлежащий идеал  в кольце , а также находим числа  и ,  такие, что:

,

 или некоторое из , где 

2. Для каждого «начального» простого числа  сделаем следующее: если для некоторого , тогда возьмем . В этом ключе построим числа  для всех ,  и такие, что:

Если же для всех , примем .

C. Шаг объединения результатов 
Проделаем шаги 1-4 для всех натуральных 

1. Для каждого  вычислим по китайской теореме об остатках вычислим числа :

при всевозможных , что . Так же положим, что 

2. Для каждого  посчитаем наименьшее целое, положительное число 

3. Используя Китайскую теорему об остатках, вычислим наименьшее положительное число  такое, что  для каждого 

4. Если , тогда объявляем  составным. Иначе переходим к следующему 

5. Объявляем  простым.

Оценка сложности 
Оценка времени выполнения алгоритма вытекает из следующих теорем:

Для значений  вышеупомянутый алгоритм правильно определяет будет ли  простым или составным за время . И справедливы следующие оценки:
 для простых 
 для всех значения  Где  — положительная, вычисляемая константа.

Существуют такие положительные, вычисляемые константы , что для всех

Программная реализация 
 В  приведена реализация алгоритма под именем APRT-CLE (APR Test CL extended)
 factoring applet использует алгоритм APR-CL с определёнными условиями
 Pari/GP условное использование APR-CL в реализации isprime().
 mpz_aprcl реализация с открытым исходным кодом. Использует C + GMP.

Примечания

Список литературы 
 
 

Тесты простоты
Теория чисел